

Cinema 
 After Midnight – film del 1921 diretto da Ralph Ince
 Sigari e sigarette, signori (After Midnight) – film del 1927 diretto da Monta Bell
 La spia del lago (Captain Carey, U.S.A., noto anche con titolo After Midnight) – film del 1950 diretto da Mitchell Leisen
 Ribelli lingue bagnate (After Midnight) – film del 1989 diretto da Jim Wheat e Ken Wheat
 After Midnight – film del 1990 diretto da Shani S. Grewal
 Intimità mortale (Intimate Stranger, noto anche con il titolo After Midnight) – film televisivo del 1991 diretto da Allan Holzman
 Tomorrow by Midnight (noto anche con il titolo After Midnight) – film del 2001 diretto da Rolfe Kanefsky
 Dopo mezzanotte (distribuito anche con il titolo After Midnight) – film del 2004 diretto da Davide Ferrario
 After Midnight – film del 2014 diretto da Fred Olen Ray
 After Midnight – film antologico del 2018 composto da 8 cortometraggi, diretti da Daniele Misischia, Roberto Albanesi, Luca Bertossi, Nicola Pegg, Davide Cancila, Eugenio Villani, Davide Pesca e Francesco Longo

Letteratura 
 Testimoni a doppio taglio (After Midnight) – romanzo di Helen Nielsen, n. 989 de Il Giallo Mondadori
 Passione proibita (After Midnight) – romanzo di Diana Palmer del 1993

Musica 
 After Midnight – album di Nat King Cole del 1957
 After Midnight – brano musicale scritto da J.J. Cale, pubblicato come singolo da Eric Clapton nel 1970
 After Midnight – album dei The Manhattans del 1980
 After Midnight – album di Fancy del 1986
 After Midnight – traccia dell'album Trick or Treat dei Fastway del 1987
 After Midnight – traccia dell'album Down Fall the Good Guys dei Wolfsbane del 1991
 After Midnignt – traccia dell'album Ray Parker Jr. with State of the Rhythm di Ray Parker Jr. with State of the Rhythm del 2002
 After Midnight: Kean College, 2/28/80  – album della Jerry Garcia Band del 2004
 After Midnight – traccia dell'album Lazarus di Travie McCoy del 2010
 After Midnight – canzone dei blink-182 dall'album Neighborhoods del 2011

Televisione 
 After Midnight – episodio della dodicesima stagione di Dallas
 After Midnight: Life Behind Bars – film per la televisione del 2006 diretto da Brian Hanson
 Il neonato abbandonato (After Midnight) – episodio della prima stagione di Ultime dal cielo